Список млекопитающих, занесённых в Красную книгу Киргизии, включает в себя 23 вида. В оригинальном постановлении Правительства Киргизии 2005 года содержалось 26 видов, но в 2009 году три были исключены: жёлтый суслик (), камышовый кот () и тушканчик Виноградова ().

Примечания 

Красная книга Киргизии
Киргизия
Млекопитсющие